

Persone
 Katsuhiro Minamoto – ex calciatore giapponese
 Minamoto no Mitsunaka – militare giapponese
 Minamoto no Sanetomo – militare giapponese
 Minamoto no Tametomo – samurai giapponese
 Minamoto no Yoriie – militare giapponese
 Minamoto no Yorimasa – militare e poeta giapponese
 Minamoto no Yorimitsu – militare giapponese
 Minamoto no Yorinobu – militare giapponese
 Minamoto no Yoritomo – militare giapponese
 Minamoto no Yoshikuni – samurai giapponese
 Minamoto no Yoshimitsu – samurai giapponese
 Minamoto no Yoshinaka – militare giapponese
 Minamoto no Yoshitsune – samurai e generale giapponese
 Sumika Minamoto – ex nuotatrice giapponese

Altro
 Clan Minamoto – clan giapponese
 Shizuka Minamoto – personaggio del manga e anime Doraemon